Le cabinet Schröder () peut désigner ces gouvernements allemands :

le cabinet Schröder I, au pouvoir entre 1998 et 2002 ; 
 le cabinet Schröder II, au pouvoir entre 2002 et 2005.

le cabinet Schröder I, au pouvoir entre 1990 et 1994 ; 
 le cabinet Schröder II, au pouvoir entre 1994 et 1998 ; 
 le cabinet Schröder III, au pouvoir en 1998.